Maha pode ser:

Maha Vajiralongkorn
Maha Lakshmi
Maha Sarakham (província)
Mahâ Kalpa
Maha Chakri Sirindhorn
Mahâ Yuga

Desambiguação